Il singolare del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrice Virginia Ruzici che ha battuto in finale Laura Dupont 6-4, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

 Rosie Casals (primo turno)
 Billie Jean King (secondo turno)
 Assente
 Assente

 Laura Dupont (finale)
 Assente
 Assente
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1977